Bhardwaj est un patronyme porté notamment par :

 Mohini Bhardwaj (1978-), gymnaste artistique américaine ;
  (1964+), actrice indienne ;
  (1985-), actrice indienne ;
 , acteur indien ;
 Vishal Bhardwaj (1965-), réalisateur et producteur indien.